Simeone Stilita (390 circa-459) – anacoreta cristiano originario della Siria
 Simeone Stilita (morto nel 596) – sacerdote e anacoreta in Siria